Okręty US Navy o nazwie USS  "Tanager":
 Pierwszy "Tanager" (AM-5) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1918-1942.
 Drugi "Tanager" (AM-385) był trałowcem typu Auk, który był w służbie w latach 1945-1954.

Tanager